«Алтын сапа» — премия Президента Республики Казахстан, национальная награда за достижения в области качества. Вручается главой государства и действует под его личным патронажем.
Присуждается ежегодно на конкурсной основе за достижение организацией значительных результатов в области качества продукции или услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством.

Является национальным аналогом премии Деминга, премии качества Малкольма Болдриджа и Европейской премии качества.

История 
Премия была учреждена Указом Президента РК от 9 октября 2006 года № 194 "О конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» в целях построения новой экономики Казахстана, развития собственного производства и непрерывного повышения качества товаров и услуг.

С 2009 года модель конкурса была гармонизирована с моделью Европейской премии по качеству, которая учитывает тенденции развития современного менеджмента. В ней усилена значимость лидирующей роли руководства, политики и стратегии организации в области качества, а также удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг.

Ежегодно претендентами на «Алтын Сапа» становится около 200 предприятий страны (всего с 2006 по 2010 годы — 709 предприятий-претендентов) из которых пока только 36 стали обладателями президентского «солнечного орла».

В 2010 году лауреатами премии стали ТОО «RG Brands Kazakhstan» с питьевой водой A’SU, Национальная компания «Казахстан темир жолы» — АО «Локомотив курастыру зауыты» и ТОО «Хан Шатыр».

Роль для экономики 
«Алтын Сапа», как и любая национальная премия, служит инструментом бенчмаркинга для казахстанских компаний, а бизнес-процессы лауреатов становятся эталонными для других. С момента вручения первой премии «Алтын Сапа» по 2011 год уже 3500 казахстанских компаний внедрили международные стандарты управления.

Номинации 
В конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» присуждаются премии по трем категориям :
 «Лучшее предприятие производственного назначения»;
 «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»;
 «Лучшее предприятие, оказывающее услуги».
По каждой номинации вручаются две премии по следующим категориям:
 субъект малого предпринимательства;
 субъект среднего предпринимательства;
 субъект крупного предпринимательства.
В номинации конкурсов могут учреждаться дополнительные звания лауреата и дипломанта конкурса, но не более двух.

Лауреаты «Алтын Сапа»

Привилегии 

В 2006—2008 годах действовала норма, при которой с победителя национального конкурса взималось только 50 % корпоративного подоходного налога, однако в последующем от этой преференции отказались, поскольку главной целью премии является повышение качества товаров и услуг в соответствие с передовыми стандартами и технологиями.

Комиссия 
Комиссия по присуждению званий лауреатов «Алтын Сапа» формируется из числа руководителей органов государственного управления, специалистов в области управления качеством, представителей общественных объединений. Это позволяет ей считаться объективным выбором тандема власти и общества.

Состав Комиссии утверждается Президентом Республики Казахстан.

В комиссию входят:
 Руководитель Администрации Президента РК
 Министр индустрии и новых технологий РК''
 Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК
 Министр здравоохранения РК
 Министр культуры РК
 Министр нефти и газа РК
 Министр образования и науки РК
 Министр охраны окружающей среды РК
 Министр связи и информации РК
 Министр сельского хозяйства РК
 Министр транспорта и коммуникаций РК
 Министр труда и социальной защиты населения РК
 Министр экономического развития и торговли РК
 Министр финансов РК
 Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (АРЕМ)
 Председатель ОЮЛ «Ассоциация лидеров качества»
 Председатель правления ОЮЛ "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз «Атамекен»
 Председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»
 Председатель ОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Республики Казахстан»
 Президент ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана»
 Президент ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана»
 Президент ОЮЛ «Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана»
 Сопредседатель правления ОО «Молочный союз Казахстана»

Критерии участия 
Согласно правилам проведения конкурса, на соискание премии могут претендовать юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг (за исключением производства вооружений и военной техники) на территории Республики Казахстан.

Главными критериями участия в конкурсе являются достижение значительных результатов в области обеспечения качества производимой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, повышение их конкурентоспособности, использование высокоэффективных методов управления качеством, внедрение международных стандартов, удовлетворение запросов потребителей.

Процедура присуждения и вручение премии 
Комиссия премии на основе заявок проводит полный аудит деятельности компаний и экспертизу производственных процессов с привлечением квалифицированных специалистов — экспертов-аудиторов по сертификации систем менеджмента качества и специалистов в соответствующих областях знаний.

Окончательное решение о присуждении званий победителей конкурсов принимается Комиссией путём проведения открытого голосования и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии.

Премия предусматривает вручение участникам конкурса, удостоенным званий лауреатов премии, эмблемы конкурса и дипломов лауреатов .

Церемония награждения победителей конкурса проводится ежегодно в торжественной обстановке и приурочивается ко Всемирному дню качества. Лауреаты получают награду лично из рук Президента Республики Казахстан.

Дополнительно

Эквиваленты Президентской премии «Алтын Сапа» 
 «Выбор года»
 «Знак качества „Безупречно“»

Поддерживаются коммерческими структурами.

«Алтын Сапа» для интернет-ресурсов 
В апреле 2011 года казахстанец Аскар Асангалиев разместил на российском интернет-ресурсе онлайн-петицию на имя Президента Республики Казахстан с просьбой награждать премией «Алтын Сапа» не только реальное производство, но и интернет-проекты. В настоящий момент со стороны правительства нет официальных комментариев по этому обращению.

Ссылки 
 Официальный сайт Премии Президента РК «Алтын Сапа»
 Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
 Онлайн-петиция «Интернет-ресурсы должны иметь право номинироваться на Президентскую премию»

Премии Казахстана